CFV est un sigle qui peut désigner :
 Compagnie fermière de l'établissement thermal de Vichy ;
 Compagnie générale des Chemins de fer vicinaux, une ancienne compagnie ferroviaire française concessionnaires de réseaux d'intérêt local dans la Haute-Saône et dans le Jura ;
 Chemin de fer du Vivarais.

CFV est un code qui peut désigner :
 Coffeyville Municipal Airport, Kansas, États-Unis, selon la liste des codes AITA des aéroports/C.

Code IATA des aéroports